Уверский — фамилия. Известные носители:

 Уверский, Алексей Иванович (1891—1942) — русский футболист.
 Уверский, Николай Иванович (1844—1882) — русский военный врач, доктор медицины (1872).